Kónya Károly (Budapest, 1932. január 28. –) okleveles magyar építészmérnök, költő.

Életrajza 

Kónya Károly középiskolai tanulmányait Pécsett végezte a jezsuita gimnáziumban. 1948-ban politikai okokból kizárták a város összes középiskolájából, így tanulmányait meg kellett szakítania. Segédmunkásként dolgozott, majd Budapesten tudott leérettségizni 1952-ben. Ismét politikai okok miatt az egyetemi felvételét eleinte elutasították, így csak 1964-től járhatott a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karára. 1980-tól a VII-VIII. kerület városrehabilitációjával kezdett foglalkozni, a városrehabilitáció elismert szaktekintélyévé vált. Emellett különböző tervezési munkákat is elvállalt, 1986-ban egyik családi ház terve elnyerte az Év lakóháza díjat.

Építészmérnöki munkája mellett Kónya Károly gyakran ír verseket, művei A fehér tükrei című antológiában, valamint A hallatlan bátorság című verseskötetben jelentek meg.

Hobbijai a távoli-keleti utazások, a borkóstolás, a horgászás és a kirándulás.

Kónya Károly nős, egy fia van.

Könyvei 

 A fehér tükrei, Budapest, Accordia Kiadó, 2004. p101-112
 Hallatlan bátorság: versek, Budapest, magánkiadás, 2007.

1932-ben született személyek
Magyar építészek
Magyar költők
Élő személyek